Sentry (systeem): een systeem voor het in de gaten houden van planetoïden, met name aardscheerders.
Sentry (Marvel):  de naam van vier personages van Marvel Comics. Meest bekend is Robert Reynolds.
Sentry Foods: een supermarktketen in Winsconsin, Verenigde Staten
E-3 Sentry, ook wel de Boeing E-3 genoemd. Een militair Airborne Warning And Control System oftewel AWACS